El término brezo blanco puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica arborea;
 El nombre común de la planta Erica lusitanica.